Алексе́й Воробьёв:
 
 Воробьёв, Алексей Алексеевич (1931—2021) — советский и российский физик, специалист в области физики ядра и физики элементарных частиц, член-корреспондент РАН (1991).
 Воробьёв, Алексей Валерьевич (род. 1973) — российский тележурналист и телеведущий.
 
 Воробьёв, Алексей Дмитриевич (1922—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Воробьёв, Алексей Иванович (1915—1952) — Герой Советского Союза.
 Воробьёв, Алексей Константинович (1888—1937) — священномученик.
 Воробьёв, Алексей Михайлович (1860—?) — гражданский инженер, архитектор.
 Воробьёв, Алексей Петрович (род. 1950) — председатель правительства Свердловской области (1996—2007).